Межконтинентальный кубок 1980 — футбольный матч, который состоялся 11 февраля 1981 года между английским клубом «Ноттингем Форест», победителем Лиги чемпионов, и уругвайским клубом «Насьональ», победителем Кубка Либертадорес. В 1980 году произошли серьёзные изменения в формате проведения Межконтинентального кубка. Компания «Тойота» стала спонсором турнира и, начиная с этого года, победитель кубка стал определяться в одном матче, который проходил в Токио на «Национальном стадионе».

Победителем Межконтинентального кубка 1980 года стал уругвайский «Насьональ», который победил со счётом 1:0, благодаря голу Вальдемара Викторино, который в итоге был признан игроком матча.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1979/1980
 Кубок Либертадорес 1980

Примечания

Ссылки 
 
 Протокол матча

Межконтинентальный кубок 1980
Спорт в Японии в 1981 году
1981 год в футболе
Февраль 1981 года
События 11 февраля
Международные спортивные соревнования в Токио
Международные соревнования по футболу в Японии